Jarok (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte

in der Slowakei:
 Gemeinde in der Westslowakei, Okres Nitra, siehe Jarok (Slowakei)

in Russland:
 Insel in der Laptewsee, siehe Jarok (Insel)

in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Jarok (Werchnjodniprowsk)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Jarok (Uschhorod)

 Jarok (Fluss),  Nebenfluss der Theiß im Rajon Chust der ukrainischen Oblast Transkarpatien